NGC 4737 (другие обозначения — MCG 6-28-36, ZWG 188.25, NPM1G +34.0263, PGC 43490) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4737
Гончие Псы (созвездие)